Лёйгарватн — озеро юго-западе Исландии в регионе Сюдюрланд.
 Лёйгарватн — исландское селение на берегу озера Лёйгарватн.